Gadham ist der Ortsname von

 Gadham (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Gadham (Niederaichbach), Ortsteil der Gemeinde Niederaichbach, Landkreis Landshut, Bayern